Das Direct Line International Championships 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 17. bis 22. Juni 1997 statt.

Die Finalspiele wurden wegen Regens abgesagt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Eastbourne